Észak-Macedónia
Gorno Krusje, település Észak-Macedóniában, a Délnyugati körzet Makedonszki Brod-i járásában
Gorno Krusje, település Észak-Macedóniában, a Pellagóniai körzet Reszeni járásában